Fred Wolf – animatore, designer, regista e produttore statunitense
Fred Wolf – sceneggiatore e regista statunitense
Fred Alan Wolf – fisico teorico statunitense, specializzato in fisica quantistica